Сарбай — топоним:

 Населённые пункты
 Сарбай — село, Кувандыкский район, Оренбургская область.
 Сарбай — село, Кинель-Черкасский район, Самарская область.
 Сарбай — станция (населённый пункт), Кинель-Черкасский район, Самарская область.

 Реки
 Сарбай (приток Большого Кинеля) — река в России, протекает в Самарской области.
 Сарбай (приток Уязы) — река протекает по территории Миякинского района Башкортостана.